Viminale – uno dei sette colli di Roma
il Viminale – per metonimia termine usato per indicare il Ministero dell'Interno avente sede in un palazzo (Palazzo del Viminale) posto sul colle stesso.
Viminale – transatlantico italiano